Козинка  () — правый приток реки Днепр, протекающий по Обуховскому району (Киевская область, Украина).

География 
Длина — 19 км, площадь водосборного бассейна — 76 км². Русло средне-извилистое, шириной 250 м, глубиной 3 м (на 1992 год). Река сообщается с обводнительным каналом. Между рекой и каналом есть множество проток, образовывая многочисленные острова.

Река сильно преобразована из-за антропогенного влияния: сооружение гидротехнических сооружений между руслом реки и Днепром (дамба водохранилища и канал) в связи с заполнением Каневского водохранилища в 1974—1976 года. Отсутствует весеннее половодье, из регулирования водного режима Каневской ГЭС. До 1974 года Козинка являлась одним из многочисленных рукавов Днепра, образованным вследствие русловых процессов: русловая многорукавность.

До антропогенного влияния Козинка ответвлялась от Днепра юго-восточнее современного острова Ольгин и сообщалась временными и постоянными протоками с рукавом Днепра Старик (у истоков) и озёрами. На карте M-36-62-A-a (1937 год) река Конча впадает (с правой стороны) в реку Козинка восточнее современного санатория Октябрь и улицы Старокиевская. Истоки Козинки слились с расширенным после заполнения водохранилища руслом Днепра. Впадала в рукав Старик северо-восточнее современного устья и восточнее села Плюты.

Река берет начало в северной части пгт Козин (Обуховский район). Река течёт на юго-восток преимущественно по пгт Козин. Впадает в реку Днепр юго-восточнее села Плюты (Обуховский район).

Река используется для нужд рыбоволовства и рекреации.

Притоки 
Нет крупных.

Населённые пункты 
Населённые пункты на реке (от истока до устья):

Обуховский район
 Козин
 Рудыки
 Плюты

Природа 
На территории Козинского поселкового совета и Украинского горсовета (частично) создан Козинский заказник общегосударственного значения, площадью 967 га. Заказник занимает четыре острова между рекой Козинка и обводнительным каналом в пойме Днепра: урочище Зимное и Домаха, восточная часть пгт Козин и восточнее села Плюты.

Примечания

Источники 
 
 
 Лист карты М-36-62-А, Kosino. 1937 год

Притоки Днепра
Реки Киевской области